Аркадий Андреевич Белоногов (1865—?) — русский  военный деятель, полковник  (1914). Герой Первой мировой войны, участник Русско-японской войны.

Биография 
Общее образование получил в Псковском кадетском корпусе. В службу вступил в 1885 году, в 1886 году после окончания Константиновского военного училища произведён в подпоручики. В 1890 году произведён в поручики, в 1895 году в штабс-капитаны, в 1900 году в капитаны.

С 1904 года участник Русско-японской войны, в 1905 году подполковник, командир 3-й батареи 6-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады. За боевые отличия в этой войне был награждён орденами Святого Станислава 2-й степени с мечами, Святой Анны 2-й степени с мечами и Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

С 1907 года командир 6-й батареи 27-й артиллерийской бригады. С 1914 года участник Первой мировой войны, полковник — командир  2-го дивизиона 27-й артиллерийской бригады. 16 мая 1915 года попал в плен при окружении 20-го армейского корпуса в Августовских лесах.

Высочайшим приказом от 10 июня 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием :

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 1904)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 1905)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Георгиевское оружие (ВП 10.06.1915)

Примечания

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Разведчик №1254, 11.11.1914 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1295, 01.09.1915 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26976. Л.698-704 (1915 г.)

Ссылки 
 
 Белоногов Аркадий Андреевич  Георгиевские кавалеры Великой войны

Подполковники (Российская империя)
Выпускники Константиновского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)